Coleophora — род молевидных бабочек-чехлоносок (Coleophoridae). Встречаются повсеместно. Около 1350 видов.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки. Размах крыльев около 1 см. Усики в покое выпрямленные вперёд, часто утолщены чешуей к основанию, у самцов простые, базальный членик длинный, обычно с грубыми чешуйками или выступающим пучком. Лабиальные щупики довольно длинные, загнутые назад, второй членик более или менее шероховатый или с пучками к вершине снизу, последний более короткий, острый. Задние голени шероховатые, опушенные. Передние крылья часто длинноволосые внизу; жилка 1b разветвлённая, 4-я иногда отсутствуют, 5-я отсутствуют, 6-я и 7-я сросшиеся или стебельчатые, 8-я — отсутствуют. Задние крылья линейно-ланцетные; поперечные жилки иногда частично отсутствуют. Гусеницы изначально питаются изнутри семенами, цветками или листьями растений-хозяев, а когда они становятся крупнее, они уже питаются извне и создают заметные защитные чехлики, включающие растительный материал.

Этимология 
Родовое название Coleophora происходит от сочетания двух латинизированных греческих слов: koleos, что означает «оболочка», и phor, что означает «носить».

Классификация 
Около 1350 видов. Род был впервые описан в 1822 году немецким энтомологом Якобом Хюбнером (1761—1826). Большая часть видов описана из Палеарктики. Известно около 100 родовых синонимов. Было предпринято множество попыток реклассификации, некоторые авторы предлагали разделить его на множество более мелких родов, но это не получило широкого признания.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Дополнение 
 2021: Coleophora animula, C. parvula, C. coniella, C. afrobrunnea, C. rocherpanensis, C. comparata, C. richtersveldi, C. incomparabilis, C. dixella, C. cederbergensis, C. curviphallica, C. notabilis, C. quaggaefontis, C. tabulensis, C. intricata, C. transvaalensis.

Синонимы 
Известно около 100 родовых синонимов. Большая их часть связана с попытками реклассификации гиперразнообразного рода Coleophora и выделением таксонов родового уровня, предпринятой в 1970-х годах (Capuse, 1971—1973; Falkovich, 1972), которые не получили широкого признания.

 Abaraschia Capuse, 1973 (: Coleophora pagmana Toll, 1962)
 Agapalsa Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora viminetella Zeller, 1849)
 Amselghia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora fringillella Zeller, 1839)
 Amseliphora Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora niveicostella Zeller, 1839)
 Apista Hübner, 1825 (младший объективный синоним) (Типовой вид: Tinea gallipennella Hübner, 1796)
 Apocopta Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora campella Falkovich, 1973)
 Aporiptura Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora keireuki Falkovich, 1970)
 Ardania Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora bilineatella Zeller, 1849)
 Argyractinia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Porrectaria ochrea Haworth, 1828)
 Ascleriductia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849)
 Astyages Stephens, 1834 (junior objective synonym of Haploptilia)
 Atractula Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora lycii Falkovich, 1972)
 Aureliania Capuse, 1971 (младший омоним рода Aureliania Gosse, 1860 — замещающее имя: Ecebalia)
 Bacescuia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora moeniacella Stainton sensu Capuse, 1971)
 Baraschia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora paradoxella Toll, 1961)
 Belina Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora bojalyshi Falkovich, 1972)
 Benanderpia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora adspersella Benander, 1939)
 Bim Falkovich, 1972 (неверное написание Bima)
 Bima Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora arctostaphyli , 1934)
 Bourgogneja Capuse, 1971 (Типовой вид: Phalaena onosmella Brahm, 1791)
 Calcomarginia Capuse, 1973 (Типовой вид: Ornix ballotella Fischer von Röslerstamm, 1839)
 Caleophora Capuse, 1973 (неверное написание Coleophora)
 Casas Wallengren, 1881 (Типовой вид: Tinea leucapennella Hübner, 1796)
 Casigneta Wallengren, 1881 (младший омоним рода Casigneta Brunner von Wattenwyl, 1878 — замещающее имя: Casignetella)
 Casignetella Strand, 1928 (objective replacement name) (Типовой вид: Coleophora millefolii Zeller, 1849)
 Characia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora haloxyli Falkovich, 1970)
 Chnoocera Flakovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora botaurella Herrich-Schäffer, 1861)
 Corethropoea Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora elephantella Falkovich, 1970)
 Cornulivalvulia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora vicinella Zeller, 1849)
 Corothropoea Capuse, 1973 (неверное написание Corethropoea)
 Cricotechna Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora vitisella Gregson, 1856)
 Damophila J. Curtis, 1832 (младший объективный синоним) (Типовой вид: Porrectaria spissicornis Haworth, 1828)
 Ductispira Capuse, 1974 (Типовой вид: Coleophora unistriella Caradja, 1920)
 Dumitrescumia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora cecidophorella Oudejans, 1972)
 Ecebalia Capuse, 1973 (Типовой вид: Ornix laripennella Zetterstedt, 1839)
 Eupista Hübner, 1825 (младший объективный синоним) (Типовой вид: Tinea ornatipennella Hübner, 1796)
 Falkovitshia Capuse, 1972 (Типовой вид: Falkovitshia marcella Capuse, 1972)
 Frederickoenigia Capuse, 1971 (Типовой вид: Ornix flavipennella Duponchel, 1843)
 Glaseria Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora biseriatella Staudinger, 1859)
 Globulia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora cornuta Heinemann & Wocke, 1876)
 Glochis Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora tshogoni Falkovich, 1972)
 Hamuliella Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora otitae Zeller, 1839)
 Haploptilia Hübner, 1825 (младший объективный синоним) (Типовой вид: Tinea coracipennella Hübner, 1796)
 Helopharea Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora ledi Stainton, 1860)
 Helvalbia Capuse, 1973 (Типовой вид: Porrectaria lineolea Haworth, 1828)
 Heringiella Börner, 1944 (младший омоним рода Heringiella Berg, 1898 — Replacement name : Carpochena)
 Ionnemesia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839)
 Kasyfia Capuse, 1973 (Типовой вид: Ornix binderella Kollar, 1832)
 Klimeschja Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora oriolella Zeller, 1849)
 Klimeschjosefia Capuse, 1975 (unnecessary replacement name of Klimeschja)
 Klinzigedia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora phlomidella Christoph, 1862)
 Klinzigia Capuse, 1971 (неверное написание Kinzigedia)
 Kuznetzovvlia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora solidaginella Staudinger, 1859)
 Latisacculia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora crocinella Tengström, 1848)
 Longibacillia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora fergana Toll, 1961)
 Lucidaesia Capuse, 1973 (Типовой вид: Phalaena frischella Linnaeus sensu Capuse, 1973)
 Luzulina Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861)
 Lvaria Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora lassella Staudinger, 1859)
 Membrania Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora calycotomella Stainton, 1869)
 Metallosetia Stephens, 1834 (junior objective synonym of Damophila)
 Metapista Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora stramentella Zeller, 1849)
 Monotemachia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Tinea auricella Fabricius, 1794)
 Multicoloria Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora ditella Zeller, 1849)
 Nemesia Capuse, 1971 (младший омоним рода Nemesia Savigny, 1826 — замещающее имя: Ionnemesia)
 Neugenvia Capuse, 1973 (Типовой вид: Eupista vlachi Toll, 1953)
 Nosyrislia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora linosyris E.M. Hering, 1937)
 Oedicaula Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora serinipennella Christoph, 1872)
 Orghidania Capuse, 1971 (Типовой вид: Tinea gryphipennella Hübner, 1796)
 Orthographis Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora brevipalpella Wocke, 1874)
 Oudejansia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora obviella Rebel, 1914)
 Papyrosipha Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora zhusguni Falkovich, 1972)
 Paravalvulia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora spiraeella Rebel, 1916)
 Patzakia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora silenella Herrich-Schäffer, 1855)
 Perygra Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora caespititiella Zeller, 1839)
 Perygridia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora sylvaticella Wood, 1892)
 Phagolamia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora virgatella Zeller, 1849)
 Phylloschema Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora glitzella Hofmann, 1869)
 Plegmidia Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora juncicolella Stainton, 1851)
 Polystrophia Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora calligoni Falkovich, 1972)
 Porrectaria Haworth, 1828 (младший объективный синоним Coleophora) (Типовой вид: Tinea anatipennella Hübner, 1796)
 Postvinculia Capuse, 1975 (Типовой вид: Ornix lutipennella Zeller, 1838)
 Proglaseria Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora laticostella J.J. Mann, 1859)
 Quadratia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1854)
 Razowskia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora hafneri Prohaska, 1923)
 Rhabdoeca Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora galligena Falkovich, 1970)
 Rhamnia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora ahenella Heinemann, 1876)
 Sacculia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora excellens Toll, 1952)
 Scleriductia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora ochripennella Zeller, 1849)
 Stabilaria Falkovich, 1988 (Типовой вид: Coleophora univittella Staudinger, 1880)
 Stollia Capuse, 1971 (младший омоним рода Stollia Ellenrieder, 1862 — замещающее имя: Coleophora)
 Suireia Capuse, 1971 (Типовой вид: Ornix badiipennella Duponchel, 1843)
 Symphypoda Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora transcaspica Toll, 1959)
 Systrophoeca Falkovich, 1972 (Типовой вид: Coleophora siccifolia Stainton, 1856)
 Tolleophora Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora asthenella Constant, 1893)
 Tollsia Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora hornigi Toll, 1952)
 Tritemachia Falkovich, 1987 (Типовой вид: Coleophora capiosa Falkovich, 1972)
 Tuberculia Capuse, 1975 (Типовой вид: Coleophora albitarsella Zeller, 1849)
 Ulna Capuse, 1973 (Типовой вид: Coleophora saponariella Heeger, 1848)
 Valvulongia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora falcigerella Christoph, 1872)
 Vladdelia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora niveistrigella Wocke, 1876)
 Zagulajevia Capuse, 1971 (Типовой вид: Coleophora tadzhikiella Danilevsky, 1955)
 Zangheriphora Capuse, 1971 (Типовой вид: Tinea laricella Hübner, 1817)

Примечания

Литература 
 
 Baldizzone G. & Wolf, van der H. 2003. A taxonomic review of the Coleophoridae (Lepidoptera) of the Indian subcontinent and Sri Lanka described by Edward Meyrick. Contribution to the knowledge of the Coleophoridae, C. Tijdschrift boor Entomologie 146: 1—31.
 
 Baldizzone G., van der Wolf, H. & Landry, J. 2006. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). In World Catalogue of Insects, 8: 1—215.
 Bucheli, Sibyl, Jean-Francois Landry, and John Wenzel. 2002. Larval Case Architecture and Implications of Host-Plant Associations for North American Coleophora (Lepidoptera; Coleophoridae). Cladistics 18:71-93. ссылка
 Toll S., 1962.- Materialien zur Kenntnis der paläarktischen Arten der Familie Coleophoridae (Lepidoptera). Acta zool. cracov., 7: 577—720 + 133 pls.
 van der Wolf, H.W. 2017. On the fauna of the Coleophoridae of Mexico (Lepidoptera: Coleophoridae). SHILAP Revista de Lepidopterología 45(179): 481—495. (PDF)

Ссылки 
 Genus Coleophora. bugguide.net
 
 
 Nomina Insecta Nearctica
 HOSTS — Caterpillar Hostplants Database
 Coleophora at Markku Savela’s Lepidoptera pages
 
Роды чешуекрылых